Михаил Павлович Савченко:
 Савченко, Михаил Павлович (род. 1921) — Герой Социалистического Труда.
 Савченко, Михаил Павлович (род. 1980) — украинский и российский футболист, тренер.